Халтурино — название населённых пунктов.

Россия 
 Халтурино — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Халтурино — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Халтурино — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Халтурино — село в Колышлейском районе Пензенской области.
 Халтурино — деревня в Куженерском районе Марий Эл.
 Халтурино — деревня в Параньгинском районе Марий Эл.

Украина 
 Халтурино — до 2016 года название села Мартыновка в Карловском районе Полтавской области.

См. также 
 Халтурин
 Халтурина (село)